Атрофический ринит — хроническое воспалительное поражение слизистой оболочки носа, характеризующееся атрофией слизистой оболочки и находящихся в ней нервных окончаний. К атрофическим ринитам относится озена (зловонный насморк — хронический атрофический зловонный насморк вызываемый Klebsiella ozaenae).

Атрофический ринит бывает двух видов: первичный и вторичный

Первичный атрофический ринит

Этиология
К основным факторам, способствующим заболеваемости, относятся:
Наследственные факторы: болезнь проходит в семьях.
Эндокринный дисбаланс: болезнь обычно начинается в период полового созревания и чаще встречается у женщин.
Расовые факторы: европеоидная и монголоидная расы.
Дефицит питательных веществ: нехватка витамина D или железа.
Инфекция: Klebsiella ozaenae, дифтероиды, P.vulgaris, E. coli и т.д.
Аутоиммунные: вирусные инфекции
Длительное использование сосудосуживающих капель в нос.

Патогенез

Клинические проявления
Заболевание характеризуется триадой симптомов:

 Зелёные корочки со зловонным запахом из носовых ходов.
 Потеря обоняния.
 Картина атрофического ринита при риноскопии.

Заболевание чаще наблюдается у женщин и, как правило, появляется в период полового созревания. Однако болезнь может появиться уже в 12-месячном возрасте.

Лечение 

Лечение атрофического ринита зависит от этиологии и выраженности процесса. Может быть консервативным или хирургическим.

Некоторые из методов применяемых в комбинации при консервативном лечении:
 Парентеральное (внутривенное) введение антибиотиков (цефалоспорины III и IV поколений, фторхинолоны, карбапенемы) в соответствии с определением чувствительности по результатам бакпосева.
 Орошение слизистой носа с использованием физиологического раствора
 Интраназальное удаление корок с использованием щелочных растворов.
 Введение в полость носа 25% глюкозы в глицерине могут быть использованы с целью предотвращения неприятного запаха, вызванного колонизацией слизистой протеолитическими микроорганизмами.
 Местные антибиотики
 Системное введение стрептомицина
 Пероральное введение йодистого калия

Виды хирургического вмешательства:
 Операции Юнга.
 Модифицированные операции Юнга.
 Сужение носовой полости, подслизистого с введением тефлоновой пасты, медиальной перемещения боковой стенки носа.
 Перенос проток околоушной железы в гайморовой пазухе или слизистой оболочке носа.

См. также 
 Халитоз — зловонный запах изо рта.

Примечания

Литература 
 
 
 Joseph C. Segen, Concise Dictionary of Modern Medicine, New York, McGraw-Hill, 2006. ISBN 978-88-386-3917-3
 Douglas M. Anderson; A. Elliot Michelle, Mosby’s medical, nursing, & Allied Health Dictionary sesta edizione, New York, Piccin, 2004. ISBN 88-299-1716-8
 Harrison, Principi di Medicina Interna (il manuale - 16a edizione), New York - Milano, McGraw-Hill, 2006. ISBN 88-386-2459-3
 Antonio Quaranta; Fiorella Raffaella, Manuale di otorinolaringoiatria, Milano, McGraw-Hill, 1998. ISBN 88-386-2346-5

Заболевания носа